Strachocin – osiedle we Wrocławiu

2 miejscowości w Polsce: 
 Strachocin – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Stronie Śląskie 
 Strachocin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Stargard 

Zobacz też: Nowy Strachocin, Stary Strachocin, Strachocina